Mravinjac je lahko:
 Mravinjac, Bosna in Hercegovina
 Mravinjac, Hrvaška